First National Bank ou FNB (prononciation anglaise: /fɜːst ˈnæʃənəl bæŋk/) est le nom de plusieurs banques :

 First National Bank, en Afrique du Sud ;
 First National Bank, en Namibie.
 First National Bank, au Texas, aux États-Unis.